Aradan (Ilam)
 Aradan (Semnan)